Les tours préliminaires de la coupe de Belgique de football 1965-1966 sont toutes les rencontres disputées dans le cadre de la Coupe de Belgique avant l'entrée en lice des équipes de première et deuxième division. Ils se disputent en quatre tours, dont soixante-quatre équipes se qualifient pour la compétition proprement dite. Le premier tour est disputé uniquement par des équipes issues des séries provinciales, rejointes pour le deuxième tour par les équipes de Promotion puis au quatrième tour par les équipes de Division 3.

Attention en vertu du règlement, la division de référence d'un club pour désigner le tour auquel il débute l'épreuve est celle où il évolue pendant la saison « 64-65 ». Ceci induit que les promus de Promotion vers la D3 commencent au  alors que les relégués de D3 vers la Promotion n'entre en lice qu'au . De même, un cercle montant de Division 3 en Division 2 joue le quatrième tour préliminaire mais que les relégués de D2 commencent aux 1/32 de finale. DANS CET ARTICLE, LES DIVISIONS INDIQUÉES EN REGARD DES CLUBS EST CELLE DANS LAQUELLE ILS ÉVOLUENT EN 1965-1966.

Au total, ce sont 224 clubs qui sont engagés dans la compétition et 192 rencontres sont disputées sur l'ensemble des quatre tours. Ce deux chiffres sont théoriques selon qu'il n'y ait pas de désistement. Ainsi pour les tours préliminaires 65-66, il y a bien 224 équipes participent à au moins un des 192 matchs joués.

Organisation de la compétition 
Toutes les rencontres se jouent en un seul match, sur le terrain de la première équipe indiquée. En cas d'égalité à la fin des nonante minutes réglementaires, les deux équipes sont départagées au nombre de corners obtenus. Si elles sont toujours à égalité, un tirage au sort (pile ou face) désigne le qualifié.

Les équipes de Division 3 commencent au tour.

Groupes géographiques 
Les trois premiers tours sont joués par groupes géographiques (provinces/provinces limitrophes,...).
Les groupes sont composés majoritairement selon les critères suivants:
 Province d'Anvers - Province de Brabant
 Province d'Anvers - Province de Limbourg
 Province de Flandre occidentale - Province de Flandre orientale
  Province de Brabant - Province de Hainaut - Province de Namur
  Province de Liège - Province de Limbourg - Province de Luxembourg
  Province de Hainaut - Province de Namur - Province de Luxembourg
  Province de Liège - Province de Luxembourg - Province de Namur

Participants 
Au total, 224 équipes prennent part aux quatre premiers tours préliminaires. Le nombre de participants par province du nombre de qualifiés se fait en fonction du nombre de clubs affiliés à l'URBSFA.

Résultats des Trois premiers tours 
Légende

: indique que le club a été relégué dans la division renseignée à la fin de la saison précédente: indique que le club a été promu dans la division renseignée à la fin de la saison précédenteTirs au but x-x = qualification acquise à la suite d'une séance de tirs au but (x-x= résultat, si ? résultat non connu).« Toss »: qualification acquise après un tirage au sort (jet d'une pièce).« ???? »: la raison de la qualification (tirs au but, toss,...) n'est connue avec certitude.

Premier tour 
Certaines équipes participantes ont gagné le droit de jouer en Promotion dans le championnat qui débute quelques semaines plus tard, mais elles sont toujours considérées comme « provinciales » et doivent donc entamer leur parcours au .
 128 équipes, 64 rencontres jouées le .

Deuxième tour 
Lors de ce deuxième tour, entrée en lice des clubs évoluant dans les séries de Promotion lors de la saison précédente.
Certaines équipes ont soit été promues en Division 3, ou soit reléguées en séries provinciales, mais elles sont toujours considérées comme « promotionnaires » et doivent entrer en lice lors de ce .
 128 équipes, 64 rencontres jouées le .

Troisième tour 
Ce  ne concerne que les 64 rescapés du . Il s'agit de 4 clubs de Division 3, 33 de Promotion et 27 clubs Provinciaux.

 64 équipes, 32 rencontres jouées le  (sauf 1 avancée au 14).
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!scope="col"|Dates
!scope="col"|Tour
!scope="col"|N°
!scope="col"|Visités
!scope="col"|Visiteurs
!scope="col"|Score final
!scope="col"|Remarques
|-
|align="center"|14/08/1965||align="center"|T3||align="center"|1||K. VV Looi Sport Tessenderlo  (p-Lim)||bgcolor="#ffccff"|K. AC&V Brasschaat (-III)||2-2||align="left"|???
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|2||bgcolor="#ffccff"|Racing Jette (-III)||R. AA Louviéroise (P)||4-1||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|3||bgcolor="#ffccff"|R. Union Hutoise FC (-III)||Union Momalloise (P)||5-0||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|4||bgcolor="#ffccff"|K. White Star Lauwe (-III)||Standaard FC Lokeren (p-OVl)||1-0||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|5||bgcolor="#ffccff"|Witgoor Sport Dessel (P)||K. FC Duffel (P)||3-2||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|6||bgcolor="#ffccff"|Cappellen FC KM (P)||K. Helzold FC (P)||4-0||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|7||bgcolor="#ffccff"|K. FC Verbroedering Geel (P)||FC Waaslandia Burcht (-p-Anv)||2-2||align="left"|Tirs au but 4-2
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|8||K. FC De Sportvrienden Nijlen (p-Anv)||bgcolor="#ffccff"|K. SC Maccabi Voetbal Antwerp (P)||2-2||align="left"|???
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|9||bgcolor="#ffccff"|R. Stade Louvaniste (P)||K. Daring Club Leuven (P)||1-1||align="left"|???
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|10||FC Denderzonen Pamel (-p-Bbt)||bgcolor="#ffccff"|R. SCUP Jette (P)||1-2||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||aalign="center"|11||R. Entente Tamines (-p-Nam)||bgcolor="#ffccff"|R. Ass. Marchiennoise des Sports (P)||0-2||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|12||bgcolor="#ffccff"|R. US Tournaisienne (P)||R. CS La Forestoise(-p-Bbt)||3-3||align="left"|???
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|13||bgcolor="#ffccff"|FC Farciennes (P)||FC Overijse  (-P)||2-0||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|14||R. Ans FC (P)||bgcolor="#ffccff"|R. Herve FC (P)||2-4||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|15||bgcolor="#ffccff"|RC Stockay-Warfusée  (p-Liè)||R.CS Visétois (P)||2-3||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|16||bgcolor="#ffccff"|Sporting Alken (P)||Putte SK(p-Anv)||4-2||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|17||R. Fléron FC (-P)||bgcolor="#ffccff"|K. Tongerse SV Cercle (P)||0-0||align="left"|???|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|18||bgcolor="#ffccff"|K. Patria FC Tongeren (P)||R. Excelsior Virton (P)||5-3||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|19||AS Eupen (P)||bgcolor="#ffccff"|Léopold Club Bastogne (P)||3-3||align="left"|???|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|20||bgcolor="#ffccff"|R. Jeunesse Arlonaise (P)||Jeunesse Rochefortoise FC (-p-Nam)||4-3||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|21||bgcolor="#ffccff"|FC Ninove (P)||FC Elougeois (p-Hai)||2-1||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|22||bgcolor="#ffccff"|K. FC Scela Zele (P)||K. FC Eeklo (-p-OVl)||3-3||align="left"|???|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|23||bgcolor="#ffccff"|K. FC Evergem-Center (P)||RC Gavere (p-OVl)||2-0||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|24||bgcolor="#ffccff"|White Star Ieper (P)||SK Steenbrugge (p-WVl)||4-2||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|25||K. SV Oudenaarde  (-P)||K. FC Meulebeke (-P)||1-1||align="left"|???
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|26||bgcolor="#ffccff"|K. FC Mol Sport (-p-Anv)||Rupel SK (p-Anv)||3-1||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|27||bgcolor="#ffccff"|K. FC Dessel Sport (p-Anv)||FC Heist Sportief (p-Anv)||4-3||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|28||bgcolor="#ffccff"|R. US Lessinoise (p-Hai)||Athletic FC Roux  (p-Hai)||4-0||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|29||bgcolor="#ffccff"|CS Welkenraedt (p-Liè)||FC Hollogne (-p-Liè)||9-0||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|30||SK Meeuwen (p-Lim)||bgcolor="#ffccff"|FC Esperanza Neerpelt (p-Lim)||3-4||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|31||bgcolor="#ffccff"|Voetbal Onstpanning Volharden Aalst (p-OVl)||K. FC Roeselare (p-WVl)||2-1||
|-
|align="center"|15/08/1965||align="center"|T3||align="center"|32||FC Gerda St-Niklaas/Waas (P)||bgcolor="#ffccff"|K. AV Dendermonde (p-OVl)||0-2||
|-

|}

Quatrième tour 
Lors de ce quatrième tour, entrée en lice des clubs évoluant dans les séries de Division 3 lors de la saison précédente. Les 32 rescapés des trois premiers tours sont 4 clubs de Division 3, 21 de Promotion et 7 Provinciaux. À ces cercles s'ajoutent 27 équipes de D3, 2 cercles de D2 (les promus de D3 à la fin de la saison précédente) et 3 équipes de Promotion (les relégués de D3 de la fin de la saison précédente). En raison de la sanction infligée à l'Eendracht Alost, il n'y a eu que trois descendants de « D3 » (voir « Division 64-65 »).

: indique que le club a été relégué dans la division renseignée à la fin de la saison précédente: indique que le club a été promu dans la division renseignée à la fin de la saison précédenteTirs au but x-x = qualification acquise à la suite d'une séance de tirs au but (x-x= résultat, si ? résultat non connu).« Toss »: qualification acquise après un tirage au sort (jet d'une pièce).« ???? »: la raison de la qualification (tirs au but, toss, ...) n'est pas connue avec certitude.
 64 équipes, 32 rencontres jouées le .
 Seraing et Willebroek, soit les deux champions de « D3 » et donc promus en Division 2, sont éliminés d'emblée par des formations de Promotion.
 Deux cercles provinciaux anversois se qualifient pour les Trente-deuxièmes de finales)

Bilan des Tours préliminaires

Annexes

Notes

Références

Sources et liens externes 
 Résultats complets sur le site www.bsdb.be

1965
Coupe preliminaires
Coupe preliminaires